El término planta hace referencia a varios artículos de esta enciclopedia:

Biología 
 Plantae, reino que tiene una taxonomía discutida y varias acepciones según el autor, aunque generalmente refiere a las plantas terrestres;
planta, del reino vegetal.
 Archaeplastida o Primoplantae, clado que abarca las plantas terrestres (Embryophyta), las algas verdes (Chlorophyta y Charophyta), las algas rojas (Rhodophyta) y un oscuro grupo de algas unicelulares denominado Glaucophyta;
 Viridiplantae, clado monofilético que abarca a las algas verdes y las plantas terrestres;
 planta ornamental, planta que se cultiva y se comercializa con propósitos decorativos;
 planta de interior, planta cuyo cultivo se realiza en lugares bajo techo;
 planta carnívora, planta que captura y consume animales y protozoos;
 planta medicinal, recurso cuya parte o extractos se emplean como drogas en el tratamiento de alguna afección;
 planta leñosa, planta vascular con un tallo perenne, por encima del suelo cubierto de una capa de espesa corteza;
 planta acuática, plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos;
 planta sumergida, planta que está completamente debajo de la superficie del agua;
 planta parásita, la que obtiene alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo desde otra planta;

Anatomía 
 la planta del pie;

Arquitectura y construcción 
 planta, la representación gráfica de cada nivel (secciones horizontales) de una edificación;

Instalaciones industriales 
 planta industrial, tipo de fábrica;
 planta de proceso, en que se realizan operaciones industriales para tratar una materia prima;
 planta piloto, planta de proceso a escala reducida;
 planta regasificadora;
 planta de energía nuclear, planta para generación de energía eléctrica a partir de la energía nuclear;
 planta de depuración o estación depuradora de aguas residuales (EDAR);
 planta de potabilización o estación de tratamiento de agua potable (ETAP);
planta de hormigón, instalación utilizada para la fabricación del hormigón;
planta embotelladora, instalación industrial para el envasado de líquidos;
planta rehidratadora, instalación industrial en el que se procesa la leche en polvo a leche;
planta externa, infraestructura dispuestos a la intemperie por medio de los cuales una empresa de telecomunicaciones o energía ofrece sus servicios al cliente;

Arte y entretenimiento 
 Planta, canción de la banda de rock argentina Soda Stereo, editada en 1995;
 Planta 25, serie de televisión española;
 Planta 4ª, película española de 2003;
 Planta piraña, personaje de videojuego;

Varios 
planta nova, tipo de uva blanca española originaria de Valencia.